Baires es uno de los apodos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también puede referirse a:
 Baires directo, noticiero argentino, emitido por Telefe.
 Baires en 10, noticiero argentino, emitido por Telefe.
 Comuna Baires, comunidad de teatro independiente argentino en Milán.
 Dot Baires Shopping, centro comercial ubicado en el barrio de Saavedra, Buenos Aires.
 Disco-documental de Pereza de su gira por Argentina. 
 Baires, película argentina de 2015 dirigida por Marcelo Páez Cubells
 Bayres TV Canal 41 de Partido de La Matanza transmitiendo desde de la localidad de Laferrere, Provincia de Buenos Aires.